Molekulska formula -{C19H24O4}- se može odnositi na:

 DHSA
 Ferujol